Dörflas ist der Ortsname von

 Dörflas (Aurachtal), Gemeindeteil von Aurachtal, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Dörflas (Bindlach), Gemeindeteil von Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Dörflas bei Kirchenlamitz, Gemeindeteil von Kirchenlamitz, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Dörflas (Lichtenberg), Gemeindeteil von Lichtenberg, Landkreis Hof, Bayern
 Dörflas (Marktredwitz), Gemeindeteil von Marktredwitz, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Dörflas (Schleiz), Ortsteil der Gemeinde Schleiz in Thüringen

Siehe auch:
 Dörfles